Orlando kan syfta på:

 Orlando (häst) – ett engelskt fullblod
 Orlando-klassen – klass av brittiska pansarkryssare byggda 1885–1889
 Orlandos kolonn – kolonn i Dubrovnik i Kroatien

Geografi
 Orlando, Florida – en stad i Florida i USA.

Kultur
 Orlando furioso – originaltiteln på den italienske renässansskalden Ludovico Ariostos riddarepos Den rasande Roland.
 Orlando (roman) – roman av Virginia Woolf.
 Orlando (film) – film baserad på romanen Orlando .
 Orlando (Händel) – opera av Georg Friedrich Händel.
 Orlando (TV-serie) – en brittisk TV-serie från 1965–1966.
 Cirkus Orlando – svensk cirkus verksam 1891–1938; tidigare känd som Cirkus Madigan.

Personer

Förnamn
 Orlando Bloom (född 1977), brittisk skådespelare
 Orlando Gibbons (1583–1625), brittisk kompositör
 Orlando di Lasso (1530 eller 1532–1594), nederländsk kompositör
 Orlando (fotbollsspelare) (1935–2010), brasiliansk fotbollsspelare

Efternamn 
 Adèle Orlando (1884–1979), tysk-svensk lindansare, skådespelare, kompositör och sångtextförfattare
 Henning Orlando (1875–1945), svensk cirkusdirektör
 Henning Orlando (1914–2003), svensk arkitekt
 Joe Orlando (1927–1998), amerikansk illustratör och serieskapare
 Mariane Orlando (född 1934), svensk balettdansös och danspedagog
 Tony Orlando (född 1944), amerikansk sångare
 Vittorio Emanuele Orlando (1860–1952), Italiens premiärminister 1917–1919

Sport
 Orlando City SC – klubb för (europeisk) fotboll i Orlando, Florida
 Orlando Magic – basketbollag i Orlando, Florida
 Orlando Miracle – dambasketbollag i Orlando, Florida 1999–2002
 Orlando Pirates – fotbollsklubb i Johannesburg, Sydafrika

Förnamnsförgreningssidor
Efternamnsförgreningssidor
Mansnamn